Svetovni pokal v alpskem smučanju 1993 je sedemindvajseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 28. novembrom 1992 in 28. marcem 1993. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Anita Wachter in Marc Girardelli.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1993
1993 v športu